Сезон 2015/2016 годов стал для ФК «Малага» 84-м в его истории.

Команда 2015/16

Состав команды 
 Список игроков, основного состава футбольного клуба «Малага» в сезоне 2015/2016 годов.

Чемпионат Испании 2015/16 
Основная статья: Чемпионат Испании по футболу 2015/2016

Результаты матчей

Турнирная таблица 

 Результаты выступлений команды «Малага» по турам:

Статистика

Кубок Испании

1/16 финала

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Малага»  
 ФК «Малага» в сезоне 2015/16 на сайте soccerway.com

Малага
Сезоны ФК «Малага»